Сэ́мюэль (Сэм) Дейл Бра́унбэк (; род. 12 сентября 1956) — американский политик, бывший губернатор штата Канзас (2011—2018) и бывший сенатор США, член республиканской партии. В 2007 г. выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, но спустя несколько месяцев был вынужден прекратить предвыборную кампанию ввиду недостатка финансирования.

Посол Соединенных Штатов по вопросам международной религиозной свободы с 2018 по 2021 год.

Биография 
Сэм Браунбэк родился 12 сентября 1956 года в штате Канзас. После окончания средней школы он поступил в Канзасский университет, где был избран президентом студенческого совета. В 1978 году Браунбэк окончил колледж со степенью по экономике сельского хозяйства. А в 1982 году получил докторскую степень в области философии в Канзасском университете.

В 1998 году Браунбэк был избран в Сенат США на полный шестилетний срок. Затем, в 2004 году, он был переизбран, одержав победу над демократом Ли Джонсом.

В 2008 году Браунбэк признал, что рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора Канзаса в 2010 году. 2 ноября 2010 года он одержал победу на выборах с 63,3 % голосов.

Награды 
 Орден «Достык» I степени (10 декабря 2001 года, Казахстан) — за значительный вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между государствами и народами, а также в связи с 10-летием независимости республики.
 Почётная грамота Кыргызской Республики (16 августа 2000 года, Киргизия) — за вклад в развитие кыргызско-американских отношений и сотрудничество между двумя народами

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Сэма Браунбэка (англ.)
 

Дипломаты США
Губернаторы Канзаса
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Канзас
Сенаторы от штата Канзас
Выпускники Канзасского университета
Выпускники Школы права Канзасского университета
Выпускники Университета штата Канзас
Персонал администрации Трампа